Флуоресцентные белки — белки, характеризующиеся способностью к интенсивной люминесценции в узком спектральном диапазоне.

 Зелёный флуоресцентный белок — наиболее распространённый белок.
 Жёлтый флуоресцентный белок
 Фотоактивируемый флуоресцентный белок ()
 Редокс-чувствительный зеленый флуоресцентный белок ()